Adeola ist der Familienname folgender Personen:

 Ayo Adeola (* 2001), nigerianischer Leichtathlet
 Fola Adeola (* 1954), nigerianischer Politiker